Municipio de West Point puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de West Point (condado de Brule, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brule.
 Municipio de West Point (condado de Stephenson, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Stephenson.
 Municipio de West Point (condado de White, Indiana), un municipio ubicado en el condado de White.
 Municipio de West Point (condado de Butler, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de West Point (condado de Lee, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lee.
 Municipio de West Point (condado de Bates, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Bates.